Села:
 Лісівка — Донецька область, Мар'їнський район
 Лісівка — Житомирська область, Бердичівський район